Bruna – forma femminile del nome proprio di persona italiano maschile Bruno

Geografia

Cechia
Bruna – nome italiano della città di Brno

Italia
Bruna – frazione del comune di Castel Ritaldi (PG).
Bruna – fiume della Provincia di Grosseto

Persone
Antonio Bruna – calciatore italiano
Cindy Bruna – modella francese
Dick Bruna – fumettista, disegnatore e illustratore olandese
Franco Bruna – fumettista e illustratore italiano
Pablo Bruna – compositore e organista spagnolo
Settimio Bruna – politico italiano

Altro
290 Bruna – asteroide
Bruna – razza bovina